Pilargiidae är en familj av ringmaskar. Pilargiidae ingår i ordningen Phyllodocida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Pilargiidae